Archie Duncan peut désigner :
 Archie Duncan (1914-1979), acteur britannique ;
 Archie Duncan (1926-2017), historien écossais.